Mayna  est un genre d'arbre appartenant à la famille des Achariaceae (anciennement Flacourtiaceae). Il comporte 6 espèces américaines valides, dont son espèce type Mayna odorata Aubl..

Description 
Le genre Mayna correspond à des arbustes ou de petits arbres à feuilles simples alternes, pour la plupart non ponctuées, à marge entières ou dentées. Les pétioles s'épaississent souvent distalement. Les fleurs sont unisexuées, dioïques, axillaires, solitaires ou réunies en un seul faisceau. Les segments du périanthe sont disposés asymétriquement. On compte (2-)3 sépales et 6-8(-10) pétales plus gros que les sépales. Le disque est absent. Le fleurs mâles comportent 20-50 étamines à filets libres, poilus, et des anthères linéaires, basifixées, déhiscentes longitudinalement et sont dépourvues de rudiment d'ovaire. Les fleurs femelles dépourvues d'étamines et de staminodes, comportent un ovaire échinulé, à 3 placentas multi-ovulés, (2-)3-4 styles courts, à 2 lobes multi-laciniés. Les fruits sont des baies, ou des fruits secs, globuleux, recouverts de poils et contenant d'assez nombreuses graines.

Répartition 
Le genre Mayna est présent du Honduras au Panama et de la Colombie au Brésil en passant par le Venezuela, les Guyanes, l'Est du Pérou et l'Est de la Bolivie.

Histoire naturelle 
En 1775, le botaniste Aublet propose la diagnose suivante :

Liste des espèces 
Selon The Plant List :

Espèces valides

Nomenclatures taxonomiques non résolues

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genre d'Angiospermes (nom scientifique)
Achariaceae